Martigné ist der Name folgender Orte in Frankreich:
 Martigné-Ferchaud, französische Gemeinde im Département Ille-et-Vilaine
 Martigné-Briand, französische Gemeinde im Département Maine-et-Loire
 Martigné-sur-Mayenne, französische Gemeinde im Département Mayenne, bis 1984 nur Martigné genannt
 Martigné, Ortsteil von Le Châtellier (Ille-et-Vilaine) (Ille-et-Vilaine)
 Martigné, Ortsteil von Laillé (Ille-et-Vilaine)

Martigné ist der Familienname folgender Personen:
 Renaud de Martigné, 1102–1125 Bischof von Angers
 Raymond de Martigné, 1125–1138 Erzbischof von Reims
 Briant de Martigné, 1158–1175 englischer Vizegraf von Thouars

Siehe auch:
 Martigny